Ljutići (Chorwacja)
 Ljutići (Czarnogóra)